Geita steht für:
 eine Stadt in Tansania, siehe Geita (Tansania)
 eine Region in Tansania, siehe Geita (Region)
 ein Distrikt in der gleichnamigen Region, siehe Geita (Distrikt) und Geita (TC)
 ein Bistum in Tansania, siehe Bistum Geita

Siehe auch:
 Geitá (Flüsse in Island)